

Patronyme 

 Gennaro Maria Abbate (1874-1954), chef d'orchestre et compositeur italien ;
 Tullio Abbate (1944-2020), pilote de bateau de course italien, et constructeur de bateau et yacht de luxe à son nom ;
 Florencia Abbate (1976-), femme de lettres et journaliste argentine ;
 Matteo Abbate (1983-), footballeur italien.

Toponyme 

 Abbate Point, localité de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Autres 
 Éditions Abbate-Piolé, maison d'édition française spécialisée dans l'art animalier
 Tullio Abbate, constructeur italien de bateau et yacht de luxe

Voir aussi